Hibbert ist der Familienname folgender Personen: 

 Alex R. Hibbert (* 2004), US-amerikanischer Kinderdarsteller
 Chris Hibbert (* 1976), südafrikanischer Hockeyspieler
 Christopher Hibbert (1924–2008), britischer Autor historischer Sachbücher
 Curtis Hibbert (* 1966), kanadischer Gerätturner
 Dee Hibbert-Jones, britisch-amerikanische Videokünstlerin, Animatorin, Filmproduzentin und Filmregisseurin
 Edward Hibbert (* 1955), US-amerikanischer Schauspieler und Literaturagent
 Eleanor Hibbert (1906–1993), britische Schriftstellerin, siehe Eleanor Burford
 Fernand Hibbert (1873–1928), haitianischer Schriftsteller und Diplomat
 Geoffrey Hibbert (1920–1969), britischer Schauspieler
 Jaydon Hibbert (* 2005), jamaikanischer Dreispringer
 Joshua Ward-Hibbert (* 1994), britischer Tennis- und Basketballspieler
 Reginald Hibbert (1922–2002), britischer Diplomat
 Roy Hibbert (* 1986), US-amerikanischer Basketballspieler
 Samuel Hibbert-Ware (1782–1848), britischer Geologe
 Tony Hibbert (Offizier) (1917–2014), britischer Offizier
 Tony Hibbert (* 1981), englischer Fußballspieler
 Toots Hibbert (1942–2020), jamaikanischer Ska- und Reggae-Musiker

Sonstiges:

 Hibbert Rock, Klippenfelsen im Archipel der Adelaide- und Biscoe-Inseln, Antarktis

Siehe auch:

 Hibberd
 Hibbard